Joonas Korpisalo (né le  à Pori en Finlande) est un gardien de but professionnel finlandais de hockey sur glace, il joue pour les Kings de Los Angeles. Son père Jari est aussi joueur de hockey sur glace.

Biographie 
Korpisalo est formé au Karhu-Kissat, équipe avec laquelle il joue ses années junior jusqu'en 2008-2009. Par la suite, il joue la suite de ces années juniors avec le Jokerit Helsinki. Il représente la Finlande en sélections jeunes. En 2012, sa carrière débute avec le Jokerit Helsinki et il est parallèlement prêté au Kiekko-Vantaa. En 2012, après avoir été classé comme troisième meilleur espoir chez les gardiens de but européens lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, il est choisi au  par les Blue Jackets de Columbus lors du troisième tour. La même année, il est repêché au quatrième tour par l'Amour Khabarovsk au  lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012. L'année suivante, en plus du Kiekko-Vantaa, il est également prêté au Ilves Tampere et au Lempäälän Kisa. Il est aussi prêté à l'Ilves l'année suivante où il fait le saut en Amérique du Nord en fin de saison pour jouer avec les Falcons de Springfield.

Il remporte la Coupe Calder 2016 avec les Monsters du lac Érié.

Lors des Séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020, il représente Columbus dans le premier match de la série contre le Lightning de Tampa Bay, qui devient le quatrième plus long match de l'histoire de la LNH. Korpisalo arrête alors 85 tirs, battant le record de 73 arrêts datant de 1987 de Kelly Hrudey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Jokerit Helsinki U18 || Finlande U18 || 20 || 16 || 4 || 0 ||  || 53 || 2,65 ||  || 0 ||  || 8 || 5 || 3 || 460 || 22 || 2,87 ||  || 0 || 
|-
| 2011-2012 || Jokerit Helsinki  || Finlande Jr. || 38 || 28 || 11 || 0 ||  || 78 || 2,04 ||  || 4 ||  || 4 || 3 || 1 || 270 || 8 || 1,77 ||  || 1 || 
|-
| 2012-2013 || Jokerit Helsinki Jr. || Finlande Jr. || 13 ||  ||  ||  || 787 || 35 || 2,67 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 18 ||  ||  ||  || 997 || 45 || 2,71 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 1 || 0 || 0 || 0 || 15 || 0 || 0 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Jokerit Helsinki Jr. || Finlande Jr. || 1 ||  ||  ||  || 60 || 1 || 1 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 1 || 0 || 1 || 0 || 34 || 3 || 5,32 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 4 ||  ||  ||  || 199 || 11 || 3,31 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Ilves Jr. || Finlande Jr. || 2 ||  ||  ||  || 120 || 5 || 2,5 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Ilves || Liiga || 8 || 3 || 1 || 0 || 337 || 8 || 1,42 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Lempäälän Kisa || Liiga || 2 ||  ||  ||  || 68 || 7 || 6,13 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Ilves || SM-liiga || 38 || 14 || 13 || 7 ||  || 83 || 2,34 ||  || 2 || 20 || 2 || 0 || 2 || 193 || 4 || 1,24 ||  || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Falcons de Springfield || LAH || 3 || 0 || 2 || 0 || 169 || 9 || 3,2 || 87,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Monsters du lac Érié || LAH || 18 || 8 || 8 || 2 ||  || 42 || 2,36 || 91,3 || 2 || 2 || 9 || 6 || 2 || 507 || 25 || 2,96 || 89,8 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 31 || 16 || 11 || 4 ||  || 78 || 2,6 || 92 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 16 || 7 || 6 || 2 || 935 || 42 || 2,69 || 90,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 14 || 7 || 5 || 1 || 791 || 38 || 2,88 || 90,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 18 || 8 || 8 || 1 ||  || 58 || 3,32 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH || 8 || 3 || 4 || 1 || 479 || 18 || 2,26 || 92,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 27 || 10 || 7 || 3 ||  || 67 || 2,95 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 37 || 19 || 12 || 5 ||  || 92 || 2,60 || 91,1 || 0 || 0 || 9 || 3 || 3 || 599 || 19 || 1,9 || 94,1 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Monsters de Cleveland || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 62 || 2 || 1,95 || 94,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 33 ||  9 || 13 || 7 ||  || 241 || 2,89 || 90,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus  || LNH ||  || 

| 160 || 147 || 69 || 56 ||  || 429 || 2,90 || 90,5 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Internationales 

| 2012 || align="left"|   - 18 ans|| align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 ||  ||  || 3,02 || 90,2 ||  ||  ||  
|-
| 2013 || align="left"|  - 20 ans || align="left"| Championnat du monde junior || 5 ||  ||  || 3,36 || 85,8 ||  ||  ||  
|-
| 2017 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 6 ||  ||  || 3,82|| 85,8 || ||  ||  
|-

Références

Annexes 
 

Naissance en avril 1994
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Choix de repêchage de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Kiekko-Vantaa